Emoto ist der Familienname folgender Personen:

 Masaru Emoto (1943–2014), japanischer Parawissenschaftler und Alternativmediziner
 Yuko Emoto (* 1972), japanische Judoka